Кубок Львівської області 2014 року проводився Федерацією футболу Львівської області серед аматорських команд Львівщини. Матчі проходили в період із 8 червня по 27 вересня 2014 року. В змаганнях виявили бажання взяти участь 32 команди, які виступають у Прем’єр-лізі,  Першій, Другій та Третій лігах обласних змагань. Серед них 11 команд – представники Прем’єр-ліги (виділені жирним шрифтом). 

Фінальний поєдинок за традицією останніх років проходив на львівському стадіоні СКА. Поєдинок викликав значний інтерес серед шанувальників футболу, і завершився переконливою перемогою «Руху». На три голи чинних чемпіонів Львівщини «Гірнику» не вдалося відповісти жодним результативним ударом. 

Після матчу заступники голови Федерації футболу Львівської області Ростислав Заремба та Степан Понайда вручили учасникам вирішального матчу заслужені нагороди. Було визначено найкращого гравця фіналу. Ним став винниківчанин Сергій Сергєєв, який отримав відзнаку.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ КУБКА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЕРЕД ДОРОСЛИХ.

Фінал 
 27 вересня 2014 року (субота) - 16.00   

«Рух» Винники – «Гірник» Соснівка — 3:0 (1:0). 

 Львів. Стадіон «СКА». 

 Арбітр: Юрій Можаровський. 

Асистенти арбітра: Ростислав Пузанський, Віктор Кравченко (усі – Львів). 

Резервний арбітр: Олександр Шандор
 
Делегат ФФЛ: Ярослав Лемех (Львів). 

Голи:  ,Шептицький Олег;   Деревльов Костянтин;

Нереалізований пенальті: Шептицький Олег (54,воротар).

«Рух»: Шевчук Юрій, Романюк Віталій, Гурський Андрій, Іванський Любомир (Бойко Роман,79), Дикий Іван (Гусаковський Юрій,66), Костик Богдан, Сергеєв Сергій (Романів Володимир,84), Деревльов Костянтин (Кікоть Андрій,78), Козловський Святослав (Баглай Андрій,62), Макар Володимир (Молоков Іван,87), Шептицький Олег (Шептицький Михайло,85). Запасний: Дмитрух Віталій. 

Президент клубу: Г.Козловський. Головний тренер: Роман Гданський. Начальник команди: Ю. Гданський.

«Гірник»: Коваленко Анатолій, Мучак Іван (Семиряк Іван,61), Портянко Олександр (Чоба Василь,77), Підкіпняк Володимир, Райша Назар (Яремчук Олександр,84), Кондюх Роман, Кузьміч Роман (Кашуба Віталій,46), Богданов Микола (Мацюра Іван,72), Біловус Віталій (Данилюк Іван,66), Буй Микола (Порада Іван,89), Дева Андрій. Запасні: Щур Максим, Лящук Василь. 

Почесний президент клубу: І.Смолинець. Головний тренер: Володимир Підкіпняк. Тренер: В. Гавалко.
Попередження:   Богданов Микола,   Кондюх Роман.

КУБОК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ СЕРЕД ЮНАЦЬКИХ КОМАНД. 

2014 року Федерація футболу Львівської області вдруге провела розіграш Кубка області серед юнацьких команд. Боротьбу за почесний трофей розпочали шістнадцять команд, що вдвоє більше ніж в прем’єрному розіграші. Турнір тривав в період із 3 серпня до 27 вересня 2014 року. Вдруге поспіль у вирішальному матчі брала участь команда Миколаєва. Та вдруге поспіль вона задовольнялась статусом фіналіста. Якщо торік миколаївські юнаки поступились «Гірнику» із Соснівки, то цього року сильнішою від них була команда Лапаївки.

Після завершення матчу заступники голови Федерації футболу Львівської області Ростислав Заремба та Степан Понайда вручили переможцям і фіналістам заслужені нагороди.

Фінал. Юнаки. 

 27 вересня 2014 року (субота) - 13.00   

ФК "Миколаїв" - ФК "Лапаївка" — 1:3 (1:1)

 с.Ременів. Стадіон "ДУМНА".

Арбітр: Володимир Міняйло (Львів). 

Асистенти арбітра: Андрій Чулик (Львів), Андрій Смольський (Новий Яричів). 

 Делегат ФФЛ: Степан Понайда (Львів).

Голи:   Заваляк –  Музика,   Якимець,  Адам. 

 «Миколаїв»: Вороновський, Даців, Олексин, Галясовський, Курилишин, Заваляк, Федина, Бриковський, Маланяк, Тершак, Стефанишин. Заміна: Р.Хомин, Павлічко, Гук, Тимчишин, Горак, Ю. Сенишин, Максаков, Данилів. 

Президент клубу: А.Гнатів. Головний тренер: Роман Чень.

 «Лапаївка»: Лутчин, Якимець, Лесів, Мельникович, Маковецький, Музика, Адам, Бляхар, Явор, Шандра, Дідух. Заміна: Подібка, Подоба, Заяць, Коваль, З.Пелех, Зварич, Писарчик, Гриб, Губаль. 

Президент клубу: Р.Пелех. Головний тренер: Руслан Маланій.

Див. також 
Чемпіонат Львівської області з футболу 2014
Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 
 Федерація футболу Львівської області
 ФутболПростір. — № 38 (278), 30 вересня 2014. — С. 1, 2

Кубок Львівської області з футболу